Osoby noszące nazwisko Bainbridge
 Angie Bainbridge (ur. 1989) – australijska pływaczka
 Beryl Bainbridge (1932–2010) – angielska pisarka
 Christopher Bainbridge (1464–1514) – angielski duchowny rzymskokatolicki
 Francis Arthur Bainbridge (1874–1921) – angielski fizjolog
 John Bainbridge (1582–1643) – angielski astronom
 William Bainbridge (1774–1833) – amerykański wojskowy

 Geografia
Miejscowości w USA:
 Bainbridge – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Decatur
 Bainbridge – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Bainbridge – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Bainbridge – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Bainbridge – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Bainbridge – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
Gminy w USA:
 Bainbridge (ang. Bainbridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Bainbridge (ang. Bainbridge Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Bainbridge (ang. Bainbridge Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Bainbridge (ang. Bainbridge Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Bainbridge (ang. Bainbridge Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
W Wielkiej Brytanii:
 Bainbridge – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)

 Inne
Nazwa 5 okrętów amerykańskich:
 USS Bainbridge, m.in.:
 USS Bainbridge (CGN-25) – krążownik atomowy